Antithese betekent tegenstelling. Het heeft de volgende meer specifieke betekenissen:

Antithese (stijlfiguur), In de taalkunde: Het verbinden van tegengestelde begrippen
Antithese (filosofie), een onderdeel van de filosofie van Kant en het dialectisch proces van Hegel
Antithese (politiek), in de Nederlandse politiek: de tegenstelling tussen confessionele partijen enerzijds en seculiere partijen anderzijds

Zie ook
Tegenstelling (doorverwijspagina)